CDN eller cdn har flere betydninger:
 Canada (canadisk, engelsk ) - et nordamerikansk land
  - et kvarter i Montreal, Quebec, Canada
 Indholdsleveringsnetværk - fra engelsk